Hans Bethe – fisico tedesco
 30828 Bethe – asteroide
 Adolf Bethe 
 Erich Bethe